Az Indonéz labdarúgó-válogatott Indonézia nemzeti csapata, amelyet az indonéz labdarúgó-szövetség (Indonézül: Persatuan Sepak bola Seluruh Indonesia) irányít.

Indonézia nagy mérete és magas számú népessége ellenére nem tartozik Ázsia legerősebb válogatottjai közé. Meghatározó viszont Délkelet-Ázsiában. Az ország függetlenségét megelőzően a válogatott 1945-ig Holland indiai labdarúgó-válogatott nevet viselte.

Holland India név alatt Indonézia volt az első ázsiai labdarúgó-válogatott, aki képviseltette magát világbajnokságon 1938-ban. Mindössze egy mérkőzést játszottak és azon 6-0-s vereséget szenvedtek a későbbi döntős Magyarországtól Reimsben.

Világbajnoki szereplés

Ázsia-kupa-szereplés

Szövetségi kapitányok

Külső hivatkozások 
 Az Indonéz labdarúgó-szövetség hivatalos honlapja
 Indonézia a FIFA.com-on  
 Indonézia mérkőzéseinek eredményei az rsssf.com-on 
 Indonézia mérkőzéseinek eredményei az EloRatings.net-en 
 Indonézia a national-football-teams.com-on

Jegyzetek 

Ázsiai labdarúgó-válogatottak
válogatott